Железопътна гара Капъкуле (), е най -западната жп гара в Турция. Намира се на географския регион Мармара, вилает Одрин или на север от Капъкуле, границата на Турция и България. Капъкуле е гранична станция и терминал за вътрешни влакове в Европейска Турция. Само Босфорският експрес до Букурещ и Балканският експрес до Белград продължават през границата с България. Станцията е по -натоварена от 2 -те действащи гранични станции на турските държавни железници в Турция, другата е Капъкьой на границата с Иран.

Разположена е на железопътни линии Истанбул – Капъкуле (İstanbul – Kapıkule Bölgesel Tren Hattı) и　Калотина – Свиленград (Железопътна линия 1).　През нея минават международните влакове „Босфор експрес“ (Истанбул – Букурещ) и „Балкан експрес“ (Истанбул – Белград).　　

Гара Капъкуле е открита през　1971 година на успоредна железопътна линия с оглед да се заобиколи главната линия на бившите Източни железници и съответно да се разтовари железопътна гара Караагач (Karaağaç) в Одрин. Гара Караагач постепенно запада и в крайна сметка е закрита.

Капъкуле
Капъкуле
Сгради и съоръжения в Турция
Вилает Одрин